Głogówek (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Prudnicki
 Głogówek (stad), een stad in bovenstaande gemeente